Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi panarabi è una competizione pallavolistica per squadre nazionali del mondo arabo, organizzata con cadenza variabile dall'UANOC, durante i Giochi panarabi.

Edizioni

Medagliere 

Mancano i risultati della V edizione.

Note

Collegamenti esterni